Тихие Вербы () — село в Городищенском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 42 человека. Почтовый индекс — 19521. Телефонный код — 4734.

Местный совет 
19521, Черкасская обл., Городищенский р-н, с. Журавка, ул. Ленина, 18

Ссылки 
 Тихие Вербы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Городищенского района Черкасской области